

Sigle 
 Remotely operated vehicle (o più correttamente ROUV, remotely operated underwater vehicle) – sottomarino a comando remoto.

Codici 
 ROV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile internazionale di Rostov sul Don (Russia)
 ROV – codice vettore ICAO di Rover Airways International

Ebraismo 
 Rov  – Concetto talmudico che significa maggioranza